El marcòlic groc o lliri dels Pirineus (Lilium pyrenaicum) és un lliri del gènere Lilium. Aquesta espècie és endèmica dels Pirineus i la Serralada Cantàbrica.

El marcòlic groc és la flor emblemàtica de la Vall de Núria, a Catalunya.

Referències 

Liliàcies